

Centri abitati 
 Chemillé-sur-Indrois – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira
 Loché-sur-Indrois – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira
 Saint-Quentin-sur-Indrois – comune francese nella regione del Centro-Valle della Loira

Altro 
 Indrois – fiume francese
 Indrois – lago canadese